Drosen heißen folgende geographische Objekte:
 Drosen (Löbichau), Ortsteil der Gemeinde Löbichau, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Drosen (Gemeinde Sankt Martin), Ort bei St. Martin an der Raab, Burgenland

Siehe auch:
 Oberdrosen
 Drossen